Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Dmitruk – polski malarz, grafik, ilustrator
 Krzysztof Dmitruk – polski literaturoznawca
 Małgorzata Dmitruk – polska artystka 
 Stanisław Dmitruk – polski inżynier budownictwa
 Tabita (Dmitruk) – rosyjska mniszka prawosławna